Der FC Teningen ist ein Fußballverein aus der südbadischen Gemeinde Teningen.

Geschichte 
Der Verein wurde im März 1929 gegründet und 1938 an den TuS Teningen angeschlossen, der von 1946 bis 1949 SpV Teningen hieß. Am 1. Januar 1980 wurde die Fußballabteilung als FC Teningen wieder selbständig. Größere Aufmerksamkeit erlangte der FC Teningen erstmals 1992, als die erste Mannschaft in die Verbandsliga Südbaden aufstieg. Im Jahr 2000 wurden die Teninger Meister der Verbandsliga und stiegen in die Oberliga Baden-Württemberg auf. Als Tabellenletzter mit nur 15 Punkten und 39:91 Toren folgte der sofortige Abstieg. Auch nach dem direkten Wiederaufstieg konnte der Verein nicht in der Oberliga Fuß fassen und stieg nach der Saison 2002/03 – diesmal als Tabellensechzehnter – erneut ab. 2007 stieg der FC Teningen in die Landesliga ab. 2015 folgte dann der Abstieg in die Bezirksliga Freiburg. In der Saison 2017/18 stieg der FC Teningen wieder in die Landesliga auf.

Dreimal qualifizierten sich die Teninger als südbadischer Pokalsieger für den DFB-Pokal. 2000/01 schieden sie in der 1. Hauptrunde gegen den damaligen Zweitligisten MSV Duisburg mit 0:3 aus. Beim zweiten Anlauf 2004/05 standen die Teninger in der ersten Runde gegen den Bundesligisten 1. FC Nürnberg knapp vor einer Sensation. Die 1:0-Führung durch Dietmar Fischer aus der 34. Minute egalisierte der FCN erst eine halbe Stunde später und in der letzten Minute der regulären Spielzeit gelang dem Favoriten noch der Siegtreffer zum 1:2. Im DFB-Pokal 2011/12 trafen sie auf Titelverteidiger FC Schalke 04, der das im Freiburger Dreisamstadion ausgetragene Spiel mit 11:1 gewann. Dabei gelang Florian Kirstein der zweite Treffer der Teninger in ihrer Pokalhistorie.

Erfolge 
 Meister der Verbandsliga Südbaden: 2000, 2002
 Südbadischer Pokalsieger: 2000, 2004, 2011

Stadion 
Der FC Teningen trägt seine Heimspiele im rund 4.000 Zuschauer fassenden Friedrich-Meyer-Stadion aus.

Statistik 
Der FC Teningen in der obersten südbadischen Spielklasse:

Bekannte Spieler 
 Adama Diarra, ehemaliger malischer Junioren-Nationalspieler
 Alexander Ernst, früherer Regionalliga-Spieler für den SSV Reutlingen
 Jörn Schwinkendorf, ehemaliger Bundesliga-Profi
 Marco Weißhaupt, ehemaliger Bundesliga-Profi

Literatur 
 Hardy Grüne: FC Teningen. In: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. AGON-Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9, S. 442.

Weblinks 
 Website vom FC Teningen

Teningen #FC
Teningen #FC
Teningen #FC
Sport (Teningen)
Gegründet 1929